Präzipitation (von lateinisch praecipitare ‚[herab]stürzen‘) steht für:

 eine Abscheidung aus einer Flüssigkeit, siehe Fällung
 Präzipitation (Immunologie), eine immunologische Reaktion

Siehe auch:

 Präzipitat (Begriffsklärung)